Первый дивизион 1978 () — 65-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1978 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1978 на сайте rsssf.com 

1978
Дания
Спорт в Дании в 1978 году